Brak water, zoutachtig water
 Brak (film), een Belgische sciencefictionfilm uit 2015
 Brak (televisieserie), een serie van VTM GO
 Braque Saint-Germain, een type jachthond

Plaatsen:
 Brak (Afrika) of Braque, een titel van de koningen van Waalo, een koninkrijk in West-Afrika tot in de 19e eeuw
 Brak (Libië) of Birak, een stad in Libië
 Tell Brak, een voormalige stad in het noordwesten van Mesopotamië, thans in Syrië